Groentenmarkt (economie) - markt waar alleen groenten verhandelt worden, ook moesmarkt genoemd
 Groentenmarkt (Gent)
 Groentemarkt (Lokeren)